«Алая роза» (, маккана кой но моногатари; ) — японский фильм, поставленный в жанре криминальной драмы (нуар) режиссёром Умэцугу Иноуэ в 1963 году. Вольная переработка новеллы Проспера Мериме «Кармен», действие которой перенесено в Японию 1960-х годов. В фильме также звучит музыка из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Главные роли исполнили популярная звезда кинокомпании «Сётику» Марико Окада и недавно пришедший на студию из обанкротившейся к тому времени кинокомпании «Синтохо», молодой, но уже также популярный актёр Тэруо Ёсида.

Сюжет 
Помощнику полицейского инспектора Сабуро Татэно, бывшему джазовому пианисту, поручено раскрыть банду торговцев наркотиками. Но он становится жертвой соблазнительной хитрости Маки, прекрасной певицы в ночном клубе и одной из главарей банды. Один за другим брошенные любовники Маки исчезают, и Татэно сталкивается с подобной судьбой.

Попавший в руки бандитов, Татэно под пытками раскрывает свою личность и это приводит к убийству его тайного коллеги. Татэно понимает, что после этого его карьере пришёл конец, и это, плюс влюблённость в Маки, побуждает его присоединиться к бандитам. Однако, прежде чем подать в отставку, он ведёт полицию по ложному следу, когда в другой части города происходит крупная сделка наркоторговцев, и этот поступок вызывает доверие к нему в преступном мире.

Когда Маки обращает своё внимание на молодого певца, Татэно понимает, что он зря увлёкся ею, что он проиграл. Он решает убить дразнящую его красотку, но и сам погибает от мести бандитов.

В ролях 
 Марико Окада — Маки Фудзитакаси
 Тэруо Ёсида — Сабуро Татэно
 Хироми Сакаки — Кэйко Сакаи
 Минору Ооки — босс мафии
 Такаси Фудзики — Кэндзи Акаги
 Дзюн Нэгами — Кито
 Кэйдзиро Мородуми — Цудзимура
 Акихиро Китатакэ — Оки
 Тоору Абэ — инспектор Ямада
 Дзюдзабуро Акэти — Кэйдзи Тадокоро

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 11 августа 1963 года в Токио.

Примечания

Ссылки 
 MAKKANA KOI NO MONOGATARI (1963)  на сайте Британского киноинститута 
 真赤な恋の物語  на сайте журнала «Кинэма Дзюмпо» 

Фильмы Японии 1963 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Криминальные драмы Японии
Фильмы Умэцугу Иноуэ